Japonska Formula 3000 sezona 1988 je bila drugo prvenstvo Japonske Formule 3000, ki je potekalo med 13. marcem in 27. novembrom 1988.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral

1988 v športu
1988